Куря (печенежский хан) (X век)
 Куря (половецкий хан) (XII век)